Bundesverfassung steht für:

 Bundesverfassungsgesetze des Deutschen Bundes, siehe Bundesrecht (Deutscher Bund)
 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV)
 Bundesverfassung (Österreich), insbesondere das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)
 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG), die deutsche Bundesverfassung
 Verfassung des Deutschen Bundes (DBV), 1870 (nicht zu verwechseln mit dem Deutschen Bund von 1815)
 Verfassung des Norddeutschen Bundes, auch Norddeutsche Bundesverfassung (NBV), 1867
 Brasilianische Verfassung von 1988
 Bundesverfassung der Vereinigten Staaten von Mexiko von 1857

Siehe auch:
 Unionsverfassung (Begriffsklärung)
 Reichsverfassung